Российская наука (или Русская наука) — образное понятие, означающее науку в России. При этом, наука не может развиваться независимо в отдельной стране, поэтому следует уточнять — «наука в России» (или Российской империи, Российской федерации, РСФСР и пр.).

Может означать 
 Наука в России — научные направления, развиваемые учёными в России.
 Наука в России (журнал) (1992—2014) — научно-популярный журнал Российской академии наук, выходил на русском и английском () языках.
 Наука в СССР и Советская наука.

Производные понятия 
 Национальный проект — Наука
 Карта российской науки
 День российской науки
 Российское Просвещение — образование и наука в России.
 РАН — Российская академия наук.
 РАМН — Российская академия медицинских наук.
 РАЕН — Российская академия естественных наук.
 ФАНО России (2013—2018) — Федеральное агентство научных организаций в России.
 Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.

См. также 
 Наука в Армении
 Наука в Великобритании
 Наука в Древней Греции
 Наука в Иране
 Наука в США
 Наука в Таджикистане
 Наука в Швеции
 Наука в Японии
 и другие страны и регионы.